

События

Римская республика 

 Консулы: Гай Марий (в 3-й раз) и Луций Аврелий Орест (оба — плебеи); народные трибуны: Гай Норбан, Луций Аврелий Котта, Луций Антистий Регин, Луций Аппулей Сатурнин, Бебий и Тит Дидий; монетный триумвир: Квинт Минуций Терм.
 Гней Домиций Агенобарб избран Великим понтификом.
 Аграрный закон Сатурнина, позволяющий демобилизованным ветеранам получать землю в провинции Африка.
 Судебный закон Сатурнина отменяет закон 106 года до н. э. и возвращает контроль над судами от сенаторов всадникам.
 Народный трибун Гай Норбан привлекает к суду бывшего консула Квинта Сервилия Цепиона за разгром при Араузионе и казнокрадство. Цепион приговорён к изгнанию и конфискации имущества.
 Для подавления восстания рабов в Сицилию направлена армия претора Луция Лициния Лукулла. Лукулл разбивает армию Трифона и Афиниона, уничтожив до 20 тысяч рабов, но не может взять столицу восставших.

Азия 

 Александр Яннай становится царём Иудеи после смерти своего брата Аристобула и женится на его вдове Саломее.
 Александр Яннай осаждает Птолемаиду, её жители призывают на помощь Птолемея IX. Птолемей Сотер высаживется под Птолемаидой с 30-тысячным войском, иудейский царь вынужден отступить. Военная кампания Птолемея Сотера в Иудее.
 Царь Вифинии Никомед III Эвергет женится на Лаодике матери царя Каппадокии Ариарата VII. Вифинские войска оккупируют Каппадокию.

Китай 
 Китайские войска взяли под контроль южную часть Великого Шёлкового Пути.
 Китайская армия, посланная помочь великому дуюю, сдалась хуннским войскам. Хунну совершают набег на Китай.

Родились 
 103, ок. — Марк Фурий Бибакул (ум. после 60 до н. э.), римский поэт;
 103, ок. — Марк Туллий Тирон (ум. ок. 4 до н. э.), секретарь Цицерона;
 103, ок. — Квинт Цецилий Метелл Целер (ум. 59 до н. э.), консул 60 года до н. э. В 59 до н. э. был, по слухам, отравлен своей супругой;
 103, ок. — Марк Аттий Бальб (ум. после 59 до н. э.), двоюродный брат Гнея Помпея «Великого» и зять Гая Юлия Цезаря;
 103, ок. — Марк Валерий Мессала Руф (ум. 27/26 до н. э.), гос. и политич. деятель Древнего Рима, консул 53 до н. э.

Скончались 
 Аристобул I — царь Иудеи.
 Чжао Цянь, китайский дипломат и путешественник.
 Луций Цецилий Метелл Далматик, древнеримский великий понтифик и консул 119 до н. э.

См. также

Примечания